Incze Sándor (1889–1966) lapszerkesztő, író
Incze Sándor (1925) orvos, orvosi szakíró
Incze Sándor (1933–2019) református lelkipásztor